Mit dem Namen Baillou werden bezeichnet:

 Baillou, französische Gemeinde im Département Loir-et-Cher
 Baillou (Erdre), rechter Nebenfluss der Erdre, in der Region Pays de la Loire, Frankreich 

Baillou ist der Familienname folgender Personen:
 François de Baillou (um 1700–1774), französischer Optiker
 Guillaume de Baillou (1538–1616), französischer Arzt und Pionier der Epidemiologie
 Jean Baillou (1905–1990), französischer Diplomat, Historiker und Romanist
 Johann Ritter von Baillou (1684–1758; frz. Jean Chevallier de Baillou), Naturaliensammler des Spätbarock

Siehe auch:
 Bayou (Begriffsklärung)